Bab al-Dżadid – zabytkowa brama w Fezie
 Bab al-Dżadid – zabytkowa brama w Kairze
 Bab al-Dżadid – zabytkowa brama w Marrakeszu
 Bab al-Dżadid – zabytkowa brama w Sali
 Bab al-Dżadid – zabytkowa brama w Susie
 Bab al-Dżadid – zabytkowa brama w Tunisie